Дзе́ло-Сурриго́не () — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 1110 человек (2008 г.), плотность населения составляет 278 чел/км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 20080. Телефонный код — 02.

Покровительницей коммуны почитается святая Иулиания, празднование во второе воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060302102225/http://www.comune.zelosurrigone.mi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики